Nordmakedonien har deltaget Eurovision Song Contest siden 1998. Landet tilmeldte sig dog konkurrencen første gang i 1996 med sangen "Samo to", sunget af Kaliopi. Denne kvalificerede sig imidlertid ikke igennem den særlige forhåndsudvælgelse, der blev benyttet dette år, Nordmakedoniens egentlige debut kom derfor i 1998 med "Ne zori, zoro", sunget af Vlado Janevski.

Nordmakedoniens foreløbig bedste placering er en 7. plads i finalen, som blev opnået i Eurovision Song Contest 2019. Nordmakedonien kvalificerede sig dog videre til finalen hvert år mellem 2004 og 2007. I både 2008 og 2009 opnåede landet en 10. plads i sin semifinale, men nåede alligevel ikke videre, da den 10. og sidste finaleplads disse år blev udpeget af de såkaldte backup-juryer i hvert land (i 2008 gik den 10. finaleplads til Sverige, og i 2009 til Finland). 

Inden Nordmakedonien blev en selvstændig stat, deltog de i Jugovizia, den jugoslaviske udvælgelse til ESC.

Repræsentanter 
Nøgle

Pointstatistik 

NOTE:Der er ikke medregnet point fra semifinalerne.

12 point til og fra

Alle point givet til og fra (1998-2022)

Kommentatorer og jurytalsmænd

Noter

Referencer 

 
Lande i Eurovision Song Contest